Leedvermaak (humor), een vorm van humor
Leedvermaak (film), een Nederlandse film